Gogolewo ist ein Ortsname:

in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Gogolewo (Krobia) (Gogolewo, Kreis Gostyn/Posen)
 Gogolewo (Książ Wielkopolski) (1939 bis 1945 Luisenhorst, Kreis Schrimm/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Gogolewo (Dębnica Kaszubska) (Alt Jugelow, Kreis Stolp/Pommern)
 Gogolewo (Gniew) (Gogolewo, 1942–1945 Gogeln, Kreis Dirschau/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Gogolewo (Marianowo) (Pegelow, Kreis Saatzig/Pommern)

in Russland (russisch ):
 in der Oblast Archangelsk:
 Gogolewo (Archangelsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Gogolewo (Iwanowo)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Gogolewo (Kaliningrad) (bis 1946 Kopainen, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 in der Oblast Pskow:
 Gogolewo (Pskow, Loknja), im Rajon Loknja
 Gogolewo (Pskow, Palkino), im Rajon Palkino
 Gogolewo (Pskow), im Rajon Pskow
 in der Oblast Twer:
 Gogolewo (Twer)